A 1937-es norvég labdarúgókupa a Norvég labdarúgókupa 36. szezonja volt. A címvédő a Fredrikstad csapata volt. A kupában minden olyan csapat részt vehetett, amely tagja a Norvég labdarúgó-szövetségnek, kivéve az észak-norvégiai klubokat. A tornát a Mjøndalen nyerte meg, a kupa történetében harmadjára.

Első kör 

{{OneLegResult|Skien||0–1|'Tønsberg-Kameratene}}

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

 Második kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}A Sverre–Ranheim mérkőzés végeredményét érvénytelenítették a szurkolók tüntetései miatt, ezért az újrajátszás mellett döntöttek.''

Harmadik kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Negyedik kör 

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|Újrajátszás

|}

Negyeddöntők 

|}

Elődöntők 

|}

Döntő

Jegyzetek 

Norvég labdarúgó-kupa
Norvég labdarúgókupa